Oceaniska mästerskapet i fotboll för damer 2018 ägde rum i Nya Kaledonien, mellan 18 november och 1 december 2018. Turneringen organiserades av Oceania Football Confederation och det var elfte gången den hölls.

Nya Zeeland vann turneringen genom en finalseger mot Fiji med 8-0. Det var deras fjärde raka seger och sjätte seger totalt och innebar även att laget kvalade in till VM 2019 och OS 2020. 

För första gången deltog samtliga 11 medlemsländer i OFC, de fyra lägst rankade lagen, Amerikanska Samoa, Fiji, Salomonöarna och Vanuatu, spelade en kvalturnering om den åttonde platsen i huvudturneringen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Skytteligan 
8 mål

 Sarah Gregorius

 Meagen Gunemba

6 mål

 Luisa Tamanitoakula

 Emma Rolston

 Rosie White

5 mål

 Cema Nasau
 Trina Davis

 Annalie Longo
 Betsy Hassett

 Marie Kaipu

4 mål

 Sofi Diyalowai

 Katie Rood

3 mål

 Jackie Pahoa
 Ramona Padio

 Sina Sataraka

 Carole Teotahi

2 mål

 Kamene Xowie
 Grace Jale
 Meikayla Moore

 Selina Unamba
 Yvonne Gabong

 Hanihei Taumaa
 Ninauea Hioe

1 mål

 Ami-Nata Ajapuhnya
 Aurélie Lalie
 Kim Maguire
 Sydney Gatha
 Katie Bowen

 Paige Satchell
 Ria Percival
 Sarah Morton
 Rayleen Bauelua

 Sandra Birum
 Hana Malo
 Tahia Tamarii
 Laveni Vaka

Självmål

 Mereoni Tora (mot Nya Zeeland)

 Hana Kimitete (mot Samoa)

Källor 
 OFC Women's Nations Cup 2018. OFC. Läst 30 mars 2019.

Noter 

Fotbollsåret 2018
2018
Fotboll i Nya Kaledonien
2018 i Nya Kaledonien